
Molekulska formula -{C20H23N}- se može odnositi na:
 Amitriptilin
 Maprotilin